Божевац може да се односи на:
 Божевац је тврђава која се налази 15 km југоисточно од Пожаревца.
 Божевац је насеље у општини Мало Црниће у Браничевском округу.